Wyniki Grand Prix Holandii, pierwszej rundy Mistrzostw Świata A1 Grand Prix w sezonie 2006/2007

Lista Startowa

Sprint

Długi Wyścig

Najszybsze okrążenie dnia

Klasyfikacja generalna 

Sezon 2006/2007 A1 Grand Prix
2006 w sporcie